Astigmatismo – aberrazione ottica dei diottri e di altri sistemi ottici
Astigmatismo – difetto della vista dovuto alla relativa aberrazione ottica, in genere corneale
 Astigmatismo – dei fasci luminosi; nei laser il cui fattore gaussiano del raggio abbia larghezza diversa sui due assi, con posizioni delle cintole eventualmente differenti.

Altri progetti